Bourdon – comune francese del dipartimento della Somme
 Bourdon – effetto fisico usato nella misurazione delle pressioni
 Eugène Bourdon – inventore francese, scopritore dell'omonimo effetto fisico.
 Sébastien Bourdon – pittore francese del XVII secolo